Gmina Bolesławiec bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Bolesławiec, eine Stadtgemeinde in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gmina Bolesławiec, eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Bolesławiec (Landgemeinde) 
 Gmina Bolesławiec (Powiat Wieruszowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Łódź; siehe Bolesławiec (Powiat Wieruszowski)#Gemeinde